Рамирес Санчес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рамирес Санчес, Ильич (также известный как Карлос Шакал; род. 1949) — международный террорист.
 Рамирес Санчес, Хильберто (род. 1991) — не имеющий поражений мексиканский боксёр-профессионал.